Alf Wiig (1891–1974), ministre et évêque norvégien
 Arne Wiig (né en 1964), poète suédois
 Kristen Wiig (née en 1973), actrice et productrice américaine
 Sivert Wiig (1997-), fondeur norvégien
 Steven Wiig (né en 1972), acteur et musicien américain